Estádio dos Barreiros je nogometni stadion u Funchalu, Madeira u Portugalu.

Pušten je u uporabu 1957. godine.

Na njemu svoje domaće susrete igraju nogometni klubovi "Marítimo" i "União".

Može primiti 9.177 gledatelja.

Protega je 105 metara duljine i 65 metara širine.
Uz igralište, na stadionu se nalazi i atletska staza.
Tribina mu je najveća na istoku; zapadna je nešto manja. Sjever i jug su neznačajni veličinom.
Stadion ima reflektore, tako da se na ovom igralištu mogu igrati i noćne utakmice.

Nalazi se na uzvisini iznad grada, u parku. 

Portugalski nogometni stadioni